Bijoutier ist:
 die französischsprachige, aber auch in der Deutschschweiz geläufige Berufsbezeichnung für einen Schmuckverkäufer, siehe Juwelier
 der Name eine der Inseln des Saint-François-Atolls